2 miejscowości w Polsce:
 Fiugajki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Fiugajki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty